Vinca peut désigner :

Vinca, nom scientifique du genre des pervenches ;
 la culture de Vinča, une culture ayant existé à la Préhistoire ; elle tire son nom de la ville de Vinča près de Belgrade, la capitale de la Serbie.

Toponymes 
Vinca, une localité située en Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Bihać et dans le canton d'Una-Sana, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vinča, une localité de Serbie située dans la municipalité de Grocka, district de Belgrade ; 
Vinča, un village de Serbie situé dans la municipalité de Topola, district de Šumadija ;
 Vinça, une commune française des Pyrénées-Orientales.

Homonymie de toponyme